Il singolare del torneo di tennis Ahmedabad Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Vadim Kucenko che ha battuto in finale Oren Motevassel 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Oleg Ogorodov (secondo turno)
 Tuomas Ketola (quarti di finale)
 Mosè Navarra (primo turno)
 Igor Gaudi (primo turno)

 Vadim Kucenko (Campione)
 Assente
 Marcello Craca (secondo turno)
 Jeff Coetzee (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ahmedabad Challenger 2000